Cécile Hartog (1857-1940), compositrice et pianiste anglaise ;
 Dirk Hartog (1580-1621), marin et explorateur hollandais ;
 Eduard de Hartog (1825-1909), chef d'orchestre et compositeur néerlandais ;
 François Hartog (1946-), historien français ;
 Irma Hartog (1966-), actrice néerlandaise ;
 Jan de Hartog (1914-2002), romancier néerlandais ;
 Marcus Hartog (1851-1924), professeur et biologiste anglais ;
 Marion Hartog (1821-1907), poétesse britannique ;
 Numa Edward Hartog (1846-1871), mathématicien britannique à l'origine du passage de l';
 Paulus Hartog (1735-1805), homme politique néerlandais ;

Voir aussi 
 
Patronyme juif